Kid City (website), voormalige Belgische website voor kinderen
 Kid City (album), album uit 2007 van de Amerikaanse noise rock-band Abe Vigoda